Flaccisagitta adenesis är en djurart som tillhör fylumet pilmaskar, och som först beskrevs av Casanova 1985.  Flaccisagitta adenesis ingår i släktet Flaccisagitta och familjen Sagittidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pilmaskar
adenesis